Heinrich Burkhardt (Schweinfurt, 1861 - Munic, 1914), matemàtic
 Johann Ludwig Burckhardt (Lausana, 1784 - 1817), explorador suís que viatjà per Aràbia i Núbia 
 Johann Karl Burckhardt (Leipzig, 1773 - París, 1825), astrònom i matemàtic
 Jacob Burckhardt (Basilea, 1818 - 1897), historiador de l'art.